Список альбомов № 1 в США в 1988 году — включает альбомы, возглавлявшие главный хит-парад Северной Америки в 1988 году, в котором учитываются наиболее продаваемые альбомы исполнителей США на физических носителях (лазерные диски, грампластинки, кассеты). Составляется редакцией старейшего музыкального журнала США Billboard и поэтому называется Billboard 200 (Топ 200 журнала Billboard).

Список альбомов № 1

См. также 
 Лучшие синглы США 1988 года по версии Billboard
 Список синглов № 1 в США в 1988 году (Billboard)

Примечания

Ссылки 
 

Чарты Billboard 1988 года
Списки альбомов № 1 в США (Billboard)
Списки альбомов № 1 1988 года